

Codici 
 MYG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Air Base, Mayaguana, Bahamas

Altro 
 Myg – personaggio dei fumetti DC Comics